Strathearn bezeichnet
 Strathearn (Schottland), Tal des Earn in Schottland, mittelalterliche Grafschaft 
 Strathearn (Edmonton), einen Nachbarschaftsbezirk von Edmonton, Alberta
 Earl of Strathearn, britischer Adelstitel